Beto Caetano é um cantor, compositor e acordeonista brasileiro.

Discografia 
Vida, Cordeona e Canções

Cantores do Rio Grande do Sul
Compositores do Rio Grande do Sul
Acordeonistas do Rio Grande do Sul